Municipio de Darby puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Darby (condado de Madison, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Madison.
 Municipio de Darby (condado de Pickaway, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Pickaway.
 Municipio de Darby (condado de Union, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Union.
 Municipio de Darby (condado de Delaware, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Delaware.